Beša est un village du district de Levice en Slovaquie.
 Beša est un village du district de Michalovce en Slovaquie.